Albut oder Albuț ist der Familienname folgender Personen:

 A. H. Albut (* um 1850), englischer Fußballtrainer
 Călin Albuț (* 1981), rumänischer Fußballspieler